Razori je lahko:
 Razori, naselje
 Razori, revija
 Razori, roman

Glej tudi 
 razor